«Керала Бластерс» (Kerala Blasters FC) — индийский футбольный клуб из Кералы. Выступает в Индийской суперлиге.

История 
Официально основан 27 мая 2014 года, как одна из восьми «франшиз» вновь созданной лиги. Владелец клуба стал известный бэтсмен Сачин Тендулкар. Главным играющим тренером стал Дэвид Джеймс, бывший вратарь сборной Англии по футболу. Среди зарубежных игроков, выступавших за клуб в сезоне-2014, — особо выделяются англичанин Майкл Чопра и Ян Хуме, также имеют опыт выступлений в сильнейших национальных лигах Европы Стивен Пирсон и Седрик Ангбар. Были привлечены и некоторые другие иностранцы; играли в команде, конечно, и индийцы (игроки из I-League — собственно чемпионата Индии, в т.ч. игроки сборной Индии).

Команда заняла 4-е место по итогам 14-ти туров «регулярного» первенства лиги, в финале проиграла «Атлетико Калькутте».

В сезоне 2015 звёздным игроком стал Карлос Марчена.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Уэс Браун (2017—2018)
  Дэвид Джеймс (2014)
 / Пол Рахубка (2017—2018)

  Димитр Бербатов (2017—2018)
  Карлос Марчена (2015)
  Аарон Хьюз (2016—2017)

Примечания 

Футбольные клубы Индии